Вязовок — название населённых пунктов.

Украина 
 Вязовок — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Вязовок — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Вязовок — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Вязовок — село в Городищенском районе Черкасской области.

См. также 
 Малый Вязовок